Habrda ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Habrda (1912–1943), tschechoslowakischer Funkamateur und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johann von Habrda (1846–1916), österreichischer Beamter und Wiener Polizeipräsident